D’une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose.

Autres significations 
 en lutte contre l'incendie, les moyens d'extinction du feu est le sujet central ;
 une extinction réacteur est l'arrêt d'un turboréacteur ou d'un turbopropulseur par extinction de la chambre de combustion.
 en rayonnement électromagnétique l’extinction résulte de la superposition d'une absorption et d'une diffusion des ondes.
 cas particulier de ce qui précède, en astronomie, l’extinction désigne l'atténuation et la dispersion de la lumière lorsqu'elle traverse des nuages de gaz ou de poussières ;
 en cristallographie, les extinctions systématiques de réflexions sont dues à des interférences destructives lors de la diffraction (de rayons X par exemple) sur un cristal.
 en biologie, l’extinction des espèces ;
 en botanique, on parle d’extinction lorsqu'un arbre sacrifie de lui-même certains rameaux au profit d'autres et par extension de sens le terme désigne une technique de taille mettant en application ce phénomène ;
 en médecine, une extinction de voix (une aphonie) ;
 en psychologie comportementale et psychologie cognitive, on parle d’extinction d'un conditionnement ;

Télévision et cinéma 
 Extinctions, une série télévisée documentaire créée par Frédéric Lepage (2010-2013) ;
 Extinction, un film d'horreur post-apocalyptique de Miguel Ángel Vivas, sorti en 2015 ;
 Extinction, un film de science-fiction de Ben Young, sorti en 2018.

Jeu vidéo 
 Extinction, un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Schanz International Consultants

Voir aussi
 Coefficient d'extinction